

Persone 
 Adrien Prévost de Longpérier – numismatico e archeologo francese
 André Prévost – tennista francese
 Antoine François Prévost – scrittore e storico francese
 Attilio Prevost Jr. – ingegnere e imprenditore italiano
 Attilio Prevost Sr. – ingegnere e imprenditore italiano
 Florent Prévost – naturalista francese
 Françoise Prévost – attrice francese
 Françoise Prévost – danzatrice francese
 Guillaume Prévost – scrittore francese
 Hélène Prévost – tennista francese
 Jean Prévost – medico e botanico svizzero
 Jean Prévost – scrittore francese
 Lucien-Anatole Prévost-Paradol – giornalista e saggista francese
 Marcel Prévost – scrittore, drammaturgo e giornalista francese
 Marie Prevost – attrice canadese
 Nicolas Prévost – pittore francese
 Pierre Prévost – pittore francese
 Pierre Prévost – giornalista e saggista francese

Fisica
 Legge di Prevost – legge della termodinamica.

Geografia
 Monte Prevost – montagna della Columbia Britannica, in Canada.